Il singolare del Bank of the West Classic 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lindsay Davenport ha battuto in finale 6–4, 5–7, 6–4 Venus Williams.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Lindsay Davenport (campionessa)
  Monica Seles (semifinali)
  Venus Williams (finale)
  Steffi Graf (semifinali)

 Nataša Zvereva (quarti di finale) 
 Joannette Kruger (secondo turno) 
 Elena Lichovceva (quarti di finale) 
 Rita Grande (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 1998